Jan von Felden Zakrzewski – chorąży malborski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Dołęga-Zakrzewski (1866-1936) – geometra, mierniczy przysięgły
 Jan Ignacy Zakrzewski (ur. 1882) – podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, dowódca 60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej
 Jan Zakrzewski (ur. 1882) – nauczyciel
 Jan Zakrzewski (ur. 1899) – działacz niepodległościowy, mierniczy, 25 lutego 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Gaston Zakrzewski (1911-1940) – inżynier mechanik, oficer, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan Zakrzewski (1920-2007) – dziennikarz, pisarz, tłumacz
 Jan Zakrzewski (ur. 1970) – lekkoatleta

Przypisy